Adela Pankhurst (1885-1961), féministe britannique-australienne
 Christabel Pankhurst (1880-1958) 
 Emmeline Pankhurst (1858-1928), suffragette et femme politique britannique, mère de Sylvia, Adela et Christabel 
  
 Richard Pankhurst (avocat) (1835/6-1898), époux d'Emmeline 
 Richard Pankhurst (historien) (1927-2017), fils de Sylvia Pankhurst
 Sylvia Pankhurst (1882-1960), suffragette et femme politique britannique